Георгиан:

 Георгиан, Армен Яковлевич (1904 - 1993) — советский армянский виолончелист, педагог
 Георгиан, Георгий Герасимович (р. 1912-?) — армянский советский артист балета, балетмейстер
 Георгиан, Каринэ Арменовна (род. 1944) — советский и армянский музыкант-виолончелист, дочь Георгиана А.Я.